Muhammad – nome arabo del profeta Maometto
Muhammad – forma araba del nome proprio di persona Maometto
Asia Muhammad – tennista statunitense
Dalilah Muhammad – ostacolista statunitense
Qazi Muhammad – politico curdo
Shabazz Muhammad – cestista statunitense

Pagine correlate 

 Maometto (disambigua)
 Mohamed
 Mohammed
 Muhammad I
 Muhammad II
 Muhammad III
 Muhammad IV
 Muhammad V